NGC 4221 (другие обозначения — UGC 7288, MCG 11-15-40, ZWG 315.29, PGC 39266) — галактика в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

4221
Дракон (созвездие)